Chihuahua se poate referi la:

 Chihuahua, unul din cele 31 de state federale ale Mexicului
 Chihuahua, capitala statului mexican omonim
 Deșertul Chihuahua, un deșert acoperind o bună parte a statului omonim, precum și regiunile alăturate
 Chihuahua, ori queso chihuahua, o varietate de brânză originară din statul omonim
 Chihuahua, rasă canină cu indivizi extrem de mici ca dimensiuni, originară din statul mexican omonim
 „Chihuahua”, cântec al cântărețului DJ Bobo lansat de Eurodance 

Nume proprii